Агнешка Вагнер (; род. 17 декабря 1970, Варшава) — польская актриса.

Биография 
В детстве танцевала в молодёжном ансамбле песни и танца Gawęda. В 1989 году, после учёбы в варшавском лицее им. Стефана Батория, поступила на экономический факультет Варшавского университета, который окончила в 1994 году. Позже училась на факультете истории искусства и в Европейской киноакадемии в Берлине.

Личная жизнь 
Замужем за Ежи Юрчиньски, бывшим пресс-секретарём и начальником службы безопасности стадиона «Висла» (Краков). У них есть дочь Хелена.

Фильмография

Ссылки 
 
 
 
 
 

Киноактрисы Польши